Husopaska může být:

žena nebo dívka pasoucí husy
Husopaska (pohádka) – pohádka bratří Grimmů
Princezna Husopaska – východoněmecký film z roku 1989